Ел Кардо има више значења:

 Ел Кардо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кардо (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кардо (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику